Rigaud steht für Ortsnamen: 

 Rigaud (Québec), Ortschaft in Quebec, Kanada
 Rigaud (Alpes-Maritimes), französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 Rivière Rigaud (englisch Rigaud River), Fluss in den kanadischen Provinzen Ontario und Québec

Rigaud ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Goetz-Rigaud (1835–1907), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär
 André Rigaud (1761–1811), haitianischer Unabhängigkeitskämpfer
 Eudes Rigaud († 1275), Erzbischof von Rouen
 George Rigaud (1905–1984), argentinischer Schauspieler
 Hyacinthe Rigaud (1659–1743), französischer Porträtmaler 
 Jacques Rigaud (1932–2012), französischer Politiker und Rundfunkdirektor
 Jakob Rigaud (1804–1861), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 John Francis Rigaud (1742–1810), Historienmaler, Porträtmaler und Dekorationsmaler
 Pierre de Rigaud (1698–1778), letzter Gouverneur der französischen Kolonie Neufrankreich

Siehe auch:
 Rigaux